Rio Teixeira pode ser:

Rio Teixeira, afluente do Vouga
Rio Teixeira, afluente do Douro
Rio Teixeira, afluente do Paiva

Desambiguação